Qatsissut bezeichnet:
 Qatsissut (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qatsissut (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland